Lista 23 hrabstw w stanie Wyoming, w Stanach Zjednoczonych. 

Wyoming